Il singolare del torneo di tennis Pembroke Pines Challenger 1992, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Leonardo Lavalle che ha battuto in finale Daniel Orsanic 6-4, 7-6.

Teste di serie 

 Todd Witsken (secondo turno)
 Gilbert Schaller (primo turno)
 Roberto Azar (secondo turno)
 Marc-Kevin Goellner (primo turno)

 Karsten Braasch (primo turno)
 Chuck Adams (primo turno)
 Daniel Vacek (primo turno)
 Andrew Sznajder (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Pembroke Pines Challenger 1992